Théano est un nom propre féminin issu du grec ancien (Θεανώ).

Mythologie  
Dans la mythologie grecque, Théano peut désigner :
 Théano fille de Cissée, une Troyenne, prétresse d'Athéna et femme d'Anténor,
 Théano femme de Métapontos.

Personnalités 
 Théano est le nom d'une, ou peut-être plusieurs, philosophes grecques disciples de Pythagore.

Autres usages 
 Theano : logiciel d'apprentissage automatique

Homonymie d'anthroponyme